Ово је преглед свих атлетичара који су освајали бодове на митинзима Дијамантске лиге у 2017. по дисциплинама у којима су се такмичили и освојеним бодовима. Са сваку дисциплину приказани су само митинзи где је та дисциплина била на програму.

Ове године 12 митинга су била квалификациона где су такмичари освајали бодове. Најбољи су се квалификовали за 2 финална митинга. На финалним митинзима победници су били и освајачи дијамантске лиге.

Мушкарци

100 м

200 м

400 м

800 м

1.500 м

5.000 м

110 м препоне

400 м препоне

3.000 м препреке

Скок увис

Скок мотком

Скок удаљ

Троскок

Бацање кугле

Бацање диска

Бацање копља

Жене

100 м

200 м

400 м

800 м

1.500 м

5.000 м

100 м препоне

400 м препоне

3.000 м препреке

Скок увис

Скок мотком

Скок удаљ

Троскок

Бацање кугле

Бацање диска

Бацање копља

Референце 

ИААФ Дијамантска лига 2017.